Gaspra, een dorp in Oekraïne.
 Gaspra, een planetoïde.